Лабунец:
 Лабунец, Валерий Александрович (род. 1962) — советский и казахстанский футболист.
 Лабунец, Михаил Иванович (род. 1945) — Герой Российской Федерации.